Pipirijaina puede hacer referencia a:

 A Pipirijaina, según el diccionario de la RAE: "compañía de cómicos de la legua", es decir compañía de cómicos ambulantes. 
 A Pipirijaina (revista), revista española específica de teatro nacida en 1976.
 A Pipirijaina (grupo de teatro)